Osoby o tym nazwisku:
 Ołeksandr Perszyn – ukraiński piłkarz
 Wjaczesław Perszyn – ukraiński piłkarz, trener piłkarski